Askalaphos (), auch Ascalaphos oder Ascalaphus steht in der griechischen Mythologie für:
 Askalaphos (Unterweltsdämon), einen Unterweltsdämon, Sohn des Acheron
 Askalaphos (Argonaut), einen der Teilnehmer des Argonautenzuges

Ascalaphus steht in der Biologie für:
 Bubo bubo ascalaphus, den wissenschaftlichen Namen des Wüstenuhu
 Ascalaphus (Gattung), eine Gattung der Schmetterlingshafte (Ascalaphidae)